Такмичење у бацању кладива у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012. одбранила је Анита Влодарчик из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских бацачица кладива 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Победнице

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у бацању кладива са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Квалидикациона норма за филале 69,50 м испунило је 8 такмичарки (КВ) а 4 су сепласирале према оствареном резултату (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном